«Могучие Рейнджеры Патруль Времени» () — девятый сезон популярного американского телесериала «Могучие рейнджеры, основанный на двадцать четвёртом сезоне японского телесериала «Super Sentai». «Отряд Будущего — Таймрейнджеры». Первый сезон, события которого отчасти происходят в будущем. Название сезона дословно переводится как Сила времени.

Сюжет 
К 3000 году почти вся преступность была ликвидирована. Один из лидеров преступного мира Рэнсик был арестован, но он смог сбежать и отправился в прошлое, чтобы изменить ход истории. За ним последовали четыре офицера «Патруля Времени», организации, занимавшейся раскрытием преступлений во времени. Когда Лидер группы Алекс был ранен, команда находит предка Алекса - Уэсли, который становится новым Красный Рейнджером времени.

Персонажи

Рейнджеры 
 Уэсли «Уэс» Коллинз — Красный Рейнджер времени и один из лидеров команды. Роль играет Джейсон Фаунт.
 Лукас Кендалл — Синий Рейнджер времени и второй в команде. Роль играет Майкл Копон.
 Трип Реджис — Зелёный Рейнджер времени. Роль играет Кевин Клейнберг.
 Кэти Уолкер — Жёлтый Рейнджер времени. Роль играет Дебора Эстель Филипс.
 Дженнифер  «Джен» Скоттс — Розовый Рейнджер времени и лидер команды. Роль играет Эрин Кехилл.
 Эрик Майерс — Квантовый Рейнджер и лидер «Серебряных Стражей». Роль играет Дэн Сауфуорф.

Союзники 
 Мистер Альберт Коллинз — отец Уэса, миллиардер и основатель «Серебряных Стражей». Роль играет Эдвард Лоуренс Альберт
 Циркит — механическая сова, источник информации. Озвучмвает Брианн  Сиддолл.
 Серебряные Стражи — государственная организация правоохранительных органов основаны Мистером Коллинзом названы в честь города Сильвер-Хиллз.
 Алекс — потомок Уэса, первый Красный Рейнджер времени. Роль играет Джейсон Фаунт.
 Филлипс — дворецкий Коллинзов. Роль играет Дуглас Фишер.
 Капитан Логан — Начальник рейнджеров. Роль играет Рой Вернер.
 Доктор Майкл Заскин  — ученый, работающий в Bio-Lab, отец Холли Заскин. Роль играет Кен Мерккс.

Антагонисты 

 Рэнсик — Главный злодей, является Мутантом. Роль играет Вернон Уэллс.
 Надира — Дочь Рэнсика. Роль играет Кейт Шелдон.
 Фракс — Робот и помощник Рэнсика ранее был человеком. Роль озвучивает Эдди Фрирсон, а играет Джефф Григгс.
 Глуто — Мутант - синий кит, помощник Рэнсика. Роль озвучивает Нил Каплан
 Циклоботы — роботы-пехотинцы.
 Вайпра — демонесса в человеческом облике. Бывшая помощница демонов Королевы Банширы. Роль играет Дженнифер Л. Йен.

Скоросвет-рейнджеры 
 Картер Грейсон — Красный скоросвет-рейнджер. Роль играет Шон Св Джонсон.
 Чад Ли — Синий скоросвет-рейнджер. Роль играет Майкл Чатурантабут.
 Джоэл Роулингс — Зелёный скоросвет-рейнджер. Роль играет Кит Робинсон.
 Келси Уинслоу — Жёлтый скоросвет-рейнджер. Роль играет Саша Уильямс.
 Дана Митчелл — Розовый скоросвет-рейнджер. Роль играет Элисон МакИннис.
 Райан Митчелл — Титановый рейнджер. Роль играет Рэтт Фишер.

Эпизоды

Примечания 

Серии сериала «Могучие Рейнджеры»
Телесериалы США, запущенные в 2001 году
Телесериалы США, завершённые в 2001 году
Телесериалы США о путешествиях во времени